El Casalot de Mataocells fou una masia del terme municipal de Moià, a la comarca catalana del Moianès.

Està situada al sector de ponent del terme de Moià, a prop del límit amb Santa Maria d'Oló. És al sud-oest de Casamitjana i de Sant Feliu de Rodors, i al nord-est de Ribaus, a l'esquerra de la Riera de Malrubí.

Mataocells